Буква — отдельный символ какого-либо алфавита, графема, монограф.

Буква — минимальная единица письменности в алфавитных системах письма.
Прописная буква — заглавная буква на письме.
Строчная буква — буква, размер которой меньше прописных, используется по умолчанию для написания текстов.
Лигатура —  буква любой системы письма, образованная путём соединения двух и более букв.
Алфавит, также азбука — форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков. Образовано из:
 Альфа
 Бета
 Аз
 Буки
Матрес лекционис — в консонантном письме согласные буквы, используемые для обозначения долгих гласных звуков.
#Буквы — русскоязычное общественно-политическое и экономическое интернет-издание на Украине.
Буквы Живого — в Бабизме 18 первых верующих, независимо друг от друга признавших Баба в 1844 г. с 23 мая по 2 июля.
Буквица  — крупная, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или целой книги.
Буквица — род травянистых растений семейства Яснотковые.
Буквенное титло — диакритический знак в виде волнистой или зигзагообразной линии.
Буквенная нотация — тип музыкальной нотации, в которой для обозначения высоты музыкального звука используются буквы алфавита.

См. также 
Список букв кириллицы
Список латинских букв
Диакритические знаки
Огласовка
Иероглиф
Идеограмма
Буквица (значения)
Буквоед